Carlow kan syfta på:
 Carlow University, Pittsburgh, USA

Geografi

Irland 

 Carlow (grevskap), Leinster, 
 Carlow, grevskapshuvudort, Leinster, County Carlow,

Tyskland 

 Carlow, Mecklenburg-Vorpommern, 

Robotskapade Irlandförgreningar